Вулиця Корзо — центральна та найбагатолюдніша вулиця Ужгорода, розташована в історичному центрі міста.
 «Корзо» — журнал.